Pontet (Vaucluse) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Pontet (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy